Вуэльта Испании 2014 — 69-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование стартовало 23 августа в андалузском городе Херес-де-ла-Фронтера, а завершилось 14 сентября 2014 года в Сантьяго-де-Компостела. За 23 дня гонщики преодолели дистанцию в 3181,5 километра. Третий раз в своей карьеру Вуэльту выиграл испанский гонщик Альберто Контадор. Эта победа стала для него шестой на супермногодневках.

Участники 

В гонке принимали участие 18 команд UCI ProTeams и 4 профессиональные континентальные команды, получившие уайлд-кард от организатора.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен 11 января 2014 года в Кадисе. Вуэльта стартовала командной гонкой на время в Херес-де-ла-Фронтера на побережье Атлантического океана, на юге Испании. Далее гонка направилась против хода часовой стрелки на север Испании, минуя Барселону, Пиренеи и Андорру. Достигнув Бискайского залива, Вуэльта повернула на запад и завершилась 14 сентября в Галисии индивидуальной «разделкой» на 10 км в Сантьяго-де-Компостела.

Маршрут гонки состоял из 21 этапа общей протяжённостью 3181,5 км (по 151,5 км на этап в среднем) и содержал:
 5 равнинных этапов
 4 холмистых этапа
 9 горных этапов
 1 командную «разделку»
 2 индивидуальные «разделки»
 2 дня отдыха

В маршруте присутствовали 40 категорийных вершин: две вершины специальной категории (Лагос-де-Ковадонга и Пуэрто-де-Анкарес), 13 вершин 1-й категории, 11 — 2-й категории, 14 вершин — 3-й категории. Восемь этапов завершались финишем в гору.

Впервые в маршрут велогонки включены подъёмы Сан-Мигель-де-Аралар — 11 км со средним градиентом 8,1 % и Ла-Камперона с градиентом 24 % на последних 3 км.

Лидеры классификаций

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2014 году
Август 2014 года
Сентябрь 2014 года